Grado peut désigner :
 Grado, la commune italienne du Frioul-Vénétie Julienne ;
 Grado, la commune espagnole des Asturies.

Grado est aussi le nom en italien de Gradac en Croatie.

Voir aussi 
 Cristina Grado (1939-2016), une actrice italienne.
 El Grado, une municipalité espagnole dans la communauté autonome d'Aragon.

Homonymie de toponyme